Кубок світу із шахів 2021 року — шаховий турнір, який проходив за олімпійською системою в місті Сочі (Росія) з 12 липня по 6 серпня 2021 року.

Переможцем турніру став польський шахіст Ян-Кшиштоф Дуда, який переміг представника Росії Сергія Карякіна у фіналі з рахунком 1,5:0,5. Обидва фіналісти отримали путівки в турнір претендентів 2022 року.

Формат 
Турнір складався з 8 раундів та проводився за нокаут-системою. Перші 50 гравців за рейтингом Ело пропускають перший раунд, починаючи грати з другого. Всього в турнірі брало участь 206 гравців.

Кожен матч на турнірі складався з двох партій з класичним контролем часу 90 хвилин і 30 секунд фішерівського додавання на перші сорок ходів, а після подолання рубежу сорокового ходу ще 30 хвилин при тому ж додаванні.

Якщо після двох партій рахунок в матчі залишався рівним, призначався тай-брейк, який мав гратися на наступний день. Тай-брейк розігрувався за такою системою:

 Дві партії в швидкі шахи (25 хвилин з 10-секундним додаванням).
 Якщо рахунок залишається нічийним після двох швидких партій, граються ще дві партії з контролем 10 хвилин з 10-секундним додаванням на хід.
 Якщо рахунок залишається нічийним після чотирьох партій в швидкі шахи, суперники грають дві партії у бліц з контролем п'ять хвилин і три секунди додавання.
 Якщо рахунок залишається нічийним і в цьому випадку, тоді призначається так звана «партія смерті» (армагеддон), у якій в білих п'ять хвилин, у чорних чотири, але нічия вважається перемогою чорних. Починаючи з 61-го ходу в партії смерті з'являється двухсекундный додавання за кожен хід.

Розклад 
Кожен раунд займає три дні: по одному дню на дві класичні партії, потім третій день на тай-брейк, якщо такий буде потрібно.

 Раунд 1: 12-14 липня
 Раунд 2: 15-17 липня
 Раунд 3: 18-20 липня
 Вихідний: 21 липня
 Раунд 4: 22-24 липня
 Раунд 5: 25-27 липня
 Раунд 6: 28-30 липня
 Вихідний: 31 липня
 Раунд 7: 1-3 серпня
 Раунд 8: 4-6 серпня

Всі раунди починалися о 15:00 за місцевим часом.

Призи 
Загальний призовий фонд становив 1 892 500 доларів США

Крім того, двоє фіналістів отримують путівку в турнірі претендентів 2022 року. У правилах говорилося, що це два фіналісти, крім учасника матчу за звання чемпіона світу, оскільки програвший отримує право грати в наступному турнірі претендентів.

Учасники 
Учасники відсортовані за рейтингом ФІДЕ станом на липень 2021.

  Магнус Карлсен (Норвегія), 2847 (Чемпіон світу)
  Фабіано Каруана (США), 2800 (R)
  Левон Аронян (Вірменія), 2781 (R)
  Аніш Гірі (Нідерланди), (R)
  Олександр Грищук (Росія), 2776 (R)
  Шахріяр Мамед'яров (Азербайджан), 2770 (R)
  Максим Ваш'є-Лаграв (Франція), 2760 (WC)
  Аліреза Фіруджа (Франція), 2759 (R)
  Леньєр Домінгес Перес (США) 2758 (R)
  Сергій Карякін (Росія) 2757 (R)
  Пентала Харікрішна (Індія), 2730 (R)
  Ян-Кшиштоф Дуда (Польща), 2729 (ER)
  Сантош Відіт (Індія), 2726 (R)
  Дмитро Андрейкін (Росія), 2724 (ER)
  Микита Вітюгов (Росія), 2724 (ER)
  Андрій Єсипенко (Росія), 2716 (E)
  Данило Дубов (Росія), 2714 (ER)
  Петро Свідлер (Росія), 2714 (ER)
  Франсіско Вальєхо Понс (Іспанія), 2710 (ER)
  Джеффрі Сюн (США), 2709 (Z2.1)
  Євген Томашевський (Росія), 2706 (E)
  Юй Ян'ї (Китай), 2705 (WC)
  Владислав Артєм'єв (Росія), 2704 (E)
  Бассем Амін (Єгипет), 2703 (AF)
  Йорден ван Форест (Нідерланди), 2701 (R)
  Кирило Алєксеєнко (Росія), 2699 (ER)
  Юрій Криворучко (Україна), 2699 (ER)
  Пархам Магсудлу (Іран), 2698 (AS)
  Давид Навара (Чехія), 2697 (ER)
  Володимир Федосєєв (Росія), 2696 (E)
  Семюель Шенкленд (США), 2713 2691 (Z2.1)
  Максим Матлаков (Росія), 2688 (E)
  Радослав Войташек (Польща), 2687 (ER)
  Олександр Арещенко (Україна), 2687 (R)
  Дмитро Яковенко (Росія), 2684 (R)
  Олександр Предке (Росія), 2683 (E)
  Антон Коробов (Україна), 2683 (R)
  Салех Салем (ОАЕ), 2682 (R)
  Габріел Саркісян (Вірменія) 2682 (FN)
  Маркус Раггер (Австрія) 2680 (FN)
  Етьєн Бакро (Франція), 2678 (FN)
  Борис Гельфанд (Ізраїль), 2675 (R)
  Ференц Беркеш (Угорщина), 2673 (FN)
  Давід Антон Гіхарро (Іспанія), 2673 (E)
  Нільс Гранделіус (Швеція), 2670 (FN)
  Маттіас Блюбаум (Німеччина), 2669 (FN)
  Іван Чепарінов (Болгарія), 2667 (E)
  Володимир Малахов (Росія), 2666 (R)
  Ніджат Абасов (Азербайджан), 2665 (PN)
  Олексій Широв (Іспанія), 2662 (FN)
  Санан Сюгіров (Росія), 2661 (E)
  Башкаран Адгібан (Індія), 2660 (FN)
  Самуель Севян (США), 2660 (Z2.1)
  Константін Лупулеску (Румунія), 2656 (E)
  Григорій Опарін (Росія), 2654 (E)
  Юрій Кузубов (Україна), 2653 (FN)
  Хорхе Корі (Перу), 2652 (Z2.4)
  Олександр Оніщук (США), 2649 (Z2.1)
  Мартиросян Айк (Вірменія), 2648 (E)
  Іван Шаріч (Хорватія), 2645 (FN)
  Читамбарам Аравінд (Індія), 2641 (Z3.7)
  Олексій Сарана (Росія), 2640 (PN)
  Олександр Мотильов (Росія), 2639 (E)
  Ар'ян Тарі (Норвегія), 2639 (FN)
  Євген Барєєв (Канада), 2638 (Z2.2)
  Рінат Джумабаєв (Казахстан), 2637 (FN)
  Владислав Ковальов (ФІДЕ), 2637 (PN)
  Нодірбек Абдусатторов (Узбекистан, 2634 (Z3.4)
  Алан Пічот (Аргентина), 2630 (FN)
  Мустафа Йилмаз (Туреччина),2630 (E)
  Давид Паравян (Росія), 2629 (PN)
  Сандро Мареко (Аргентина), 2629 (AM)
  Павло Понкратов (Росія), 2627 (E)
  Богдан Даніель-Дяк (Румунія), 2627 (E)
  Ахмед Адлі (Єгипет), 2625 (AF)
  Беньямін Бок (Нідерланди), 2624 (FN)
  Неуріс Дельгадо Рамірес (Парагвай), 2622 (Z2.5)
  Ніхал Сарін (Індія), 2620 (PN)
  Ярослав Жеребух (США), 2620 (FN)
  Шант Саргсян (Вірменія), 2618 (E)
  Даніеле Вокатуро (Італія), 2617 (FN)
  Расмус Сване (Німеччина), 2615 (E)
  Віктор Ердьош (Угорщина), 2614 (E)
  Варужан Акопян (США), 2614 (PN)
  Пуя Ідані (Іран), 2614 (FN)
  Амін Табатабаї (Іран), 2613 (AS)
  Арік Браун (Німеччина), 2609 (E)
  Вадим Звягінцев (Росія), 2608 (E)
  Кацпер Пьорун (Польща), 2608 (FN)
  Рамешбабу Праґнанандха (Індія), 2608 (PN)
  Александар Інджич (Сербія), 2607 (E)
  Крістобаль Енрікез Вільяґра (Чилі), 2606 (AM)
  Васіф Дурарбейлі (Азербайджан), 2606 (FN)
  Тимур Гареєв (США), 2606 (Z2.1)
  Іван Іванишевич (Сербія), 2606 (E)
  Євген Алексєєв (Росія), 2608 (E)2605 (E)
  Хьйорвар Стейн Гретарссон (Ісландія), 2603 (FN)
  Баадур Джобава (Грузія), 2603 (E)
  Аксель Бахманн (Парагвай), 2599 (AM)
  Нодірбек Якуббоєв (Узбекистан, 2598 (Z3.4)
  Кирил Георгієв (Північна Македонія), 2594 (FN)
  Анте Бркіч (Хорватія), 2592 (E)
  Михайло Красенков (Польща), 2591 (E)
  Мірча-Еміліан Пирліграс (Румунія), 2591 (FN)
  Оганес Габузян (Вірменія), 2590 (E)
  Віорел Йордекеску (Молдова), 2589 (FN)
  Денис Кадріч (Боснія і Герцеговина), 2586 (PN)
  Себастьян Богнер (Швейцарія), 2581 (FN)
  Віктор Міхалевський (Ізраїль), 2581 (FN)
  Велімір Івіч (Сербія), 2591 (FN)
  Мадс Андерсон (Данія), 2579 (FN)
  Гукеш Доммараджу (Індія), 2578 (PN)
  Тай Дай ван Нгуєн (Чехія), 2577 (E)
  Карлос Даніель Альборнос Кабрера (Куба), 2573 (Z2.3)
  Емре Джан (Туреччина), 2569 (E)
  Александр Фієр (Бразилія), 2569 (FN)
  Микита Мешков (Латвія), 2568 (FN)
  Яссер Кесада Перес (Куба), 2565 (FN)
  Лука Пайчадзе (Грузія), 2564 (E)
  Леван Панцулая (Грузія), 2564 (FN)
  Жавохір Сіндаров (Узбекистан), 2558 (AS)
  Ельшан Мораді (США), 2555 (AM)
  Крікор Мекітарян (Бразилія), 2554 (AM)
  Федеріко Перес Понса (Аргентина), 2554 (Z2.5)
  Борис Савченко (Росія), 2553 (E)
  Боббі Ченг (Австралія), 2552 (FN)
  Сусанто Мегаранто (Індонезія), 2550 (FN)
  Саша Мартинович (Хорватія), 2548 (E)
  Кайдо Кюлаотс (Естонія), 2548 (FN)
  Ехсан Гаем Магамі (Іран), 2547 (Z3.1)
  Вахап Шанал (Туреччина), 2546 (FN)
  Микита Афанасьєв (Росія), 2542 (E)
  Момчил Николов (Болгарія), 2542 (FN)
  Хуан Карлос Гонсалес Самора (Мексика), 2540 (FN)
  Хельгі Дам Зіска (Фарерські острови), 2539 (Z1.10)
  Ендрю Тан (США), 2538 (AM)
  Джахонгір Вахідов (Узбекистан), 2534 (FN)
  Шамсіддін Вохідов (Узбекистан), 2530 (AS)
  Леандро Криса (Аргентина), 2527 (AM)
  Гільєрмо Васкес (Парагвай), 2527 (FN)
  Ерго Пихач (Словаччина), 2523 (PN)
  Дарсі Ліма (Бразилія), 2522 (Z2.4)
  Войтех Плот (Чехія), 2521 (FN)
  Адам Козак (Угорщина), 2518 (E)
  Павло Теклаф (Польща), 2514 (E)
  Пабло Салінас Еррера (Чилі), 2514 (FN)
  Роберт Хунгаскі (США), 2514 (AM)
  Вінн Зау Тун (М'янма), 2508 (FN)
  Паннірсельвам Іньян (Індія), 2506 (IAS)
  Дамбасуренгін Бацурен (Монголія), 2504 (FN)
  Володар Мурзін (Росія), 2502 (FN)
   (Алжир), 2499 (FN)
   (Словаччина), 2493 (FN)
   (Словенія), 2492 (FN)
   (Колумбія), 2490 (Z2.3)
  Олександр Дгебуадзе (Бельгія), 2488 (FN)
  (Канада), 2487 (FN)
   (Росія), 2486 (ON)
  Абгіманью Мішра (США), 2485 (PN)
  Кирило Ступак (Білорусь), 2485 (FN)
   (Єгипет), 2485 (AF)
   (Уругвай), 2484 (FN)
   (Сінгапур), 2482 (AS)
   (Фінляндія), 2480 (FN)
   (Індонезія), 2478 (FN)
   (Чорногорія), 2469 (FN)
   (Філіппіни), 2462 (FN)
   (Росія), 2460 (ON)
   (Англія), 2440 (FN)
   (Литва), 2438 (FN)
   (Ємен), 2435 (FN)
   (Бангладеш), 2434 (Z3.2)
   (Колумбія), 2430 (FN)
   (Туркменістан), 2425 (FN
   (Єгипет), 2420 (FN)
   (Монголія), 2419 (AS)
   (Венесуела), 2417 (FN)
   (Греція), 2411 (FN)
   (Уганда), 2409 (FN)
   (Бангладеш), 2404 (FN)
   (Киргизстан), 2403 (FN)
   (Єгипет), 2397 (AF)
   (Туніс), 2396 (FN)
  Андре Вентура Соуса (Португалія), 2390 (FN)
   (Йорданія), 2382 (FN)
   (Марокко), 2379 (FN)
   (ОАЕ), 2367 (FN)
   (Коста-Рика), 2365 (FN)
   (Індонезія), 2356 (AS)
   (Зімбабве), 2352 (FN)
   (Сирія), 2340 (FN)
   (Філіппіни), 2319 (Z3.3)
   (ПАР), 2313 (FN)
  Абобкер Єларабі (Лівія), 2307 (FN)
   (Нігерія), 2302 (FN)
   (Філіппіни), 2297 (Z3.3)
   (Ангола), 2286 (FN)
   (Замбія), 2281 (FN)
   (Ірак), 2274 (FN)
   (Таджикистан), 2244 (FN)
   (Ліван), 2205 (FN)
   (Шрі-Ланка), 2203 (FN)
   (Нова Зеландія), 2193 (FN)
   (Малайзія), 2155 (FN)
   (Малаві), 2103 (PN)
  Ельмер Пруденте (Гуам), 1998 (Z3.6)

Заміни 
  Раджабов Теймур Борисович (WC) →  Борис Гельфанд (R) (Ражабов уже мав путівку в турнір претендентів 2022 року, тому вирішив відмовитися від участі в цьому турнірі)
  Дін Ліжень (WC) →  Антон Коробов (R) (Дін Ліжень не зміг приїхати через обмеження введені Китаєм із-за пандемії COVID-19)
  Штембуляк Євген Олегович (U20) →  Володимир Малахов (R)
  Цзюй Веньцзюнь (WWC) →  Дмитро Яковенко
  Непомнящий Ян Олександрович (R) →  Пентала Харікрішна (R) (Ян Непомнячий відмовився їхати посилаючись на підготовку до матчу за звання чемпіона світу
  Веслі Со (R) →  Сантош Відіт (R)
  Ріхард Раппорт (R) →  Олександр Арещенко (R)
  Ван Хао (R) →  Салех Салем (R) (Ван Хао закінчив шахову кар'єру)
  Вішванатан Ананд (R) →  Йорден ван Форест (R) (Ананд брав участь в іншому турнірі, що проходив у Дортмунді)
  Лу Шаньлей (AS) →  Пархам Магсудлу (AS)
  Веселин Топалов (ER) →  Кирило Алєксеєнко (ER)
  Майкл Адамс (ER) →  Юрій Криворучко (E)
  Віктор Лазнічка (E) →  Віктор Ердьош (E)
  Майкл Віденкеллер (Z1.10) →  Хельгі Дам Зіска (Z1.10)
  Тимур Куйбокаров (Z3.6) →  Ельмер Пруденте (Z3.6)

Шляхи відбору на турнір 

 Чемпіон світу;
 Чемпіонка світу (WWC);
 Чемпіон світу 2019 серед юніорів U20;
 Півфіналісти Кубку світу із шахів 2019;
 89 гравців, які пройшли кваліфікацію на турнірах Continental:
 Європа (47): високий рейтинг (ER, 10), гібридна кваліфікація (E, 36), зональний 1.10 (Z1.10, 1);
 Америка (11+9): гібридна кваліфікація (AM, 8), зональні турніри 2.1 (Z2.1, 5), 2.2 (Z2.2, 1), 2.3 (Z2.3, 2), 2.4 (Z2.4, 2), 2,5 (Z2,5, 2);
 Азія (18): Гібридний чемпіонат Азії 2021 (AS, 7), Індійська кваліфікація (IAS, 1), зональні турніри 3.1 (Z3.1, 1), 3.2 (Z3.2, 1), 3.3 (Z3.3, 2) , 3,4 (Z3,4, 2), 3,5 (Z3,5, 2), 3,6 (Z3,6, 1), 3,7 (Z3,7, 1);
 Африка (4): Чемпіонат Африки з шахів (AF, 4);
 13 гравців з найвищим середнім рейтингом з липня 2020 року по червень 2021 року (R);
 91 місце від федерації шахів за середнім рейтингом (FN);
 4 учасники від президента ФІДЕ (PN);
 2 учасники від організаторів (ON).

Раунди 1-4

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Раунди 5–8

Фінал

Матч за третє місце

Див. також 
 Кубок світу із шахів 2005
 Кубок світу із шахів 2007
 Кубок світу із шахів 2009
 Кубок світу із шахів 2011
 Кубок світу із шахів 2013
 Кубок світу із шахів 2015
 Кубок світу із шахів 2017
 Кубок світу із шахів 2019

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка турніру 

Шахові турніри 2021
Кубок світу із шахів
Шахові змагання у Росії